Petříkov (Ostružná)
 Petříkov (powiat Czeskie Budziejowice)
 Petříkov (powiat Praga-Wschód)
 Petříkov (przystanek kolejowy)